Ordet godhed har flere betydninger eller specialiseringer:
Godhed (filosofi) – Godhed er det modsatte af ondskab.
Godhed (fysik) – I f.eks. elektronikken taler man om godhed i forbindelse med spoler ved en bestemt frekvens og specielt svingningskredse. Den kaldes også Q-faktor.